Cette liste référence les journaux payants ayant le plus grand tirage au monde. Elle exclut donc les journaux gratuits. Elle est issue de l'association mondiale des journaux et de l'International Federation of Audit Bureaux of Circulations. Le tirage des journaux japonais est sujet à controverses et peut être considéré par certains comme étant exagéré.

50 plus grands journaux payants

Références